Року́р-Сен-Марте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 300,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Рокур-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рокур-Сен-Мартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена